Максим Бочаров:
 Бочаров, Максим Георгиевич (1916—1971) — Герой Советского Союза.
 Бочаров, Максим Сергеевич (род. 1982) — заслуженный металлург РФ.